Nepomuk, keresztnév
 Csehország
 Nepomuk, település a Dél-plzeňi járásban
 Nepomuk, település a Příbrami járásban